Brawley peut renvoyer à :
 La ville de Brawley (Californie).

Patronymes 
 Benjamin Griffith Brawley (1882-1939), écrivain américain
 Joel Brawley, mathématicien américain
 Robert Brawley, homme politique américain
 Robert J Brawley, artiste américain

Homonymie de patronyme